Monclar (Gers)
Monclar (Lot-et-Garonne)
ook:
Monclar-de-Quercy,  Tarn-et-Garonne
Monclar-sur-Losse,  Gers 

gemeenten met de naam Montclar
gemeenten met de naam Montclard